B42 peut faire référence à :

Édition 
 Bible de Gutenberg ou Bible à 42 lignes, le premier livre imprimé en Europe à l'aide de caractères mobiles ;
 Éditions B42, un éditeur français de design graphique dont le nom fait référence à l'ouvrage cité ci-dessus.

Médecine 
 Sporotrichose, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 42, une route fédérale allemande reliant Bonn à Darmstadt.

Signalisation
 Panneau indiquant la fin d'un chemin pour cavaliers, qui est obligatoire en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres